Die Crèdit Andorrà Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Andorra la Vella. Das Hartplatz-Hallenturnier der Kategorie WTA Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 28. November bis 4. Dezember 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Andorra